Туя західна — вид хвойних дерев роду Туя (Thuja) родини кипарисових (Cupressaceae).

Ботанічні пам'ятки природи 
 Туя західна — місто Чернівці.
 Туя західна — Івано-Франківська область, смт Кути.
 Туя західна — Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський.